Сутьеска:

 Сутьеска — река в Боснии и Герцеговине, левый приток Дрины.
 «Сутьеска» (1973) — кинофильм года Стипе Делича, посвященный Битве на Сутьеске.
 Сутьеска — черногорский футбольный клуб из города Никшич.
 Сутьеска — национальный парк в Боснии и Герцеговине, один из двух Республики Сербской.

См. также 
 Битва на Сутьеске — кульминационное сражение Народно-освободительной войны Югославии, крупнейшее партизанское сражение Второй мировой войны в Европе.